Тилман, Бенджамин Чу (1821—1901) — американский военный и изобретатель.
 Тилман, Дэвид (род. 1949) — американский эколог.